Fortune Theatre steht für:

 Fortune Theatre (London), Theater in London
 Fortune Theatre, ehemaliges Theater in London, siehe Fortune Playhouse
 Fortune Theatre (Dunedin), Theater in Dunedin, Neuseeland